Die Communauté de communes du Périgord Ribéracois ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Dordogne in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst 44 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Ribérac.

Historische Entwicklung 
Der Erlass des Präfekten vom 2. August 2019 legte die Umbenennung des Gemeindeverbands von vormals Communauté de communes du Pays Ribéracois zum aktuellen Namen fest.

Mitgliedsgemeinden

Quellen

Weblinks 
 INSEE - Dossier Complet

Perigord Riberacois
Gegründet 2014